Чемпионат Белоруссии по баскетболу 2012/2013 — 21-й чемпионат Республики Беларусь по баскетболу в Высшей лиге.

Участники 

Примечание
 Клуб Цмоки Минск участвовал в чемпионате начиная со стадии плей-офф.

Турнирная таблица

Регулярный чемпионат 
Регулярный чемпионат начался 12 октября 2012 и закончился 9 марта 2013 года.

2-й этап 
По итогам Регулярного чемпионата команды распределялись по подгруппам «А» (1-4 места) и «Б» (5-7 места), проводили игры по круговой системе в своих подгруппах в соответствии с календарём игр. Игры второго этапа начались 15 марта и закончились 9 апреля.

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

1/2 финала за 5—8 места

Серия за 7 место

Серия за 5 место

Серия за 3 место

Финал

Итоговое положение команд

Матч звёзд

Конкурсы

Примечания

Ссылки 
 Белорусская Баскетбольная Федерация

2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе
Чемпионат Белоруссии по баскетболу